

Patronymes
 David Suchet (1946-) est un acteur britannique.
 Emmanuel Suchet (1944-), fils de Napoléon II Suchet,  d'Albufera.
 Fulcrand Suchet (1812-1883), homme politique français. 
 Gabriel Suchet (1773-1835), homme politique français.
 Louis Joseph Suchet (1877-1953), fils de Raoul Suchet,  d'Albufera.
 Louis II Suchet (1905-1995), fils de Louis Suchet,  d'Albufera, président d'honneur du Souvenir napoléonien.
 Louis-Gabriel Suchet (1770-1826) est un maréchal d'Empire,  duc d'Albufera.
 Mélanie Suchet (1976-) est une skieuse alpine française.
 Napoléon, comte Suchet (1813-1877), fils de Louis-Gabriel Suchet,  d'Albuféra, député de l'Eure. (1849-1870), conseiller général de l'Eure (1848-1877), maire de Vernon (Eure).
 Raoul Suchet (1845-1925), fils de Napoléon Suchet,  d'Albufera, maire de Montgobert.
 Napoléon II Suchet (1912 - 2006), frère de Louis II Suchet,  d'Albufera, maire de Montgobert.
 Joseph Suchet (1824-1896) est un peintre français.

Toponymes
Le Suchet est un sommet du Jura vaudois, en Suisse.
Le Grand Suchet est un sommet d'Auvergne dans la Chaîne des Puys, en France.
Le Petit Suchet est un autre sommet de la Chaîne des Puys.
Le boulevard Suchet est un des « boulevards des Maréchaux » de Paris.
Le cours Suchet est un boulevard de Lyon, et le nom d'une station du tramway T1.

Hydronyme 
 Le Suchet est une petite rivière de l'Allier.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme